A Beautiful Prayer ist das bekannteste Gedicht der Dichterin Joanne Gobure aus Nauru.

Text 
Der Text besteht aus acht Strophen, die alle mit der gleichbleibenden Phrase eingeleitet werden:
„I asked God to...“ (Ich bat Gott, dass er mir...).
Diese Anfragen drehen sich um eigene Angewohnheiten, ein behindertes Kind, Geduld, Freude, Schmerz, geistliches Wachstum und Lebensfreude. Alle diese Anfragen werden von Gott verneint und erst die letzte Anfrage, dass Gott Liebe schenken möge, wird als Pointe von Gott humorvoll bejaht:
„God said...Ahhhh, finally you have the idea.“ (Gott sagte: endlich hast du's begriffen).

Struktur und Hintergrund 
Das Gedicht zeigt den Einfluss von christlicher, biblischer Theologie und ist bestimmt durch eine große Reife. Einflüsse aus dem Evangelium nach Johannes  und dem Brief des Paulus an die Römer  sowie schwierige Lebenserfahrungen werden kombiniert. Ein innerer Dialog mit Gott, ein Gebet, wird nacherzählt. Die acht Strophen des Gedichtes bestehen jeweils aus 4 Versen, wobei die letzte Strophe nur 3 Verse aufweist. Jeweils eine Anfrage an Gott wird von ihm abschlägig beschieden und relativiert.

Themen 
Behinderung

In der zweiten Strophe kommt die, wohl biographische, Erfahrung mit einem behinderten Kind zur Sprache. Die Herausforderung, die so etwas für Eltern darstellt, wird dabei in den Vordergrund gestellt. Die Antwort Gottes lenkt den Blick auf eine Wertschätzung des Kindes, nicht aufgrund seiner Behinderung, sondern aufgrund seiner gottgeschenkten Seele:

Einzelnachweise 

Literarisches Werk
Lyrik
Gebet (Christentum)
Literatur (Englisch)
Literatur (21. Jahrhundert)
Kunst (Nauru)